Giovanni Cini (1270-1335) – religioso italiano
 Giovanni Cini (XVI secolo-1565) – scultore italiano